Palese – quartiere di Bari
 Marino Palese (1958) – ex calciatore italiano
 Rocco Palese (1953) – medico e politico italiano